Smirnenski peut désigner :

 en bulgare (le nom étant écrit Смирненски) :
 Hristo Smirnenski (en bulgare : Христо Смирненски), poète bulgare (1898-1923), de son vrai nom Hristo Dimitrov Izmirliev (en bulgare : Христо Димитров Измирлиев) ;
Smirnenski, village bulgare de l'obchtina de Brousartsi, situé dans l'oblast de Montana ;
Smirnenski, village bulgare de l'obchtina de Vetovo, situé dans l'oblast de Roussé.

Homonymie de localités